Genebra — cidade da Suíça
 Genebra (cantão) — cantão suíço
 Universidade de Genebra — universidade suíça  
 Lago de Genebra ou Pequeno Lago — parte do lago Léman
 Convenções de Genebra — série de tratados assinados em Genebra
 Genebra (rainha) — esposa do rei Artur

Desambiguações de topônimos

nl:Genève